

Cinema 
 Il serpente  – film muto del 1916 diretto da Raoul Walsh
 Il serpente  – episodio del film L'amore difficile del 1963, diretto da Alberto Bonucci
 Il serpente  – film del 1973 diretto da Henri Verneuil

Letteratura 
 Il serpente  – novella di Mario Soldati
 Il serpente  – romanzo di Luigi Malerba

Musica 
 Il serpente  – EP dei Velvet del 2010
 Il serpente/Quella luna dolce  – 45 giri dei New Trolls del 1981

Pagine correlate 
Serpente (disambigua)